Altunhisar (district), een Turks district in de provincie Niğde
 Altunhisar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Altunhisar